Фармерсбург има више значења:
 Фармерсбург (Ајова)
 Фармерсбург (Индијана)